Baew oder Baev,  ist der Familienname folgender Personen:
 Baju Baew (* 1941), bulgarischer Ringer
 Georgi Baew (1924–2007), bulgarischer Maler
 Kalojan Baew (* 1972), bulgarischer Ringer
 Theodoris Baev (* 1977), bulgarisch-griechischer Volleyballspieler